P-21 - pocisk przeciwokrętowy, odmiana P-15 Termit
 P-21 (sondy kosmiczne)
 p21 – białko